Артём Захарьевич Анфиногенов (11 мая 1924, Житомир — 7 мая 2011, Москва) — советский и российский писатель, автор произведений о Великой Отечественной войне, участником которой являлся.

Биография 
В армии с июня 1941 года. В 1942 году окончил Пермскую авиашколу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с 17 апреля 1943 года в должности лётчика 947-го штурмового авиационного полка. Воевал на Южном фронте. 27 июля 1943 года во время Миусской операции при выполнении боевого задания его самолёт Ил-2 был подбит истребителями противника и загорелся. Сумел дотянуть горящий самолёт до своей территории и посадить его на фюзеляж. Получил при этом сильные ожоги лица и рук.

После излечения был назначен пилотом авиаэскадрильи связи штаба 7-го штурмового авиационного корпуса. Выполнил 270 полётов (из них 17 — на линию фронта) на самолёте У-2 (По-2) для установления оперативной связи.

Добился возвращения на самолёты Ил-2 и вновь летал на боевые задания в качестве лётчика 947-го штурмового авиационного полка. Участвовал в освобождении Прибалтики и блокаде курляндской группировки противника. Закончил войну в звании лейтенанта.

В 1953 году окончил филологический факультет МГУ.

В 1993 году подписал «Письмо 42-х», о чем незадолго до своей смерти сожалел.

Член Союза писателей СССР (1961). Избирался секретарём правления Московского отделения СП РСФСР (1986) и СП СССР (август 1991), был рабочим секретарём Содружества Союзов писателей (январь 1992—1995). Член Президиума Международного Литфонда, входил в редакционный совет ежемесячника «Литературные листки» (с 1996).

Составитель сборников: «Выбор России — наш выбор», «Наш выбор — президент», «Три „да“ Президенту», «Что дальше? Россия после референдума» — все 1993 год.

Получал именную пенсию Президента РФ (с 1995).

Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Библиография 
 «Край света. Повести и очерки». (М., 1956);
 «На двух полюсах». (М., 1959);
 «Арктика минувшего года». (М., 1960);
 «Земная вахта, или Хроника событий, имевших место в необыкновенном году на маршруте, пролегавшем в Арктике, но задевшем также Антарктиду, три полюса и Космос». — М., Молодая гвардия, 1961. — 37 000 экз.
 «Десять в минус четвёртой (из жизни физиков)». Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке. Сборник третий. (М., 1963. С.49-148).
 «Космики. Документ. повесть». — М., Советская Россия, 1965. — 30 000 экз.
 «А внизу была земля». Фронтовая повесть. — М., Советская Россия, 1976. — 75 000 экз.; 1983 г. — 100 000 экз.
 «Любимые сыновья». М., Советская Россия, 1978. — 50 000 экз.
 «Мгновение — вечность». Роман. М., Советский писатель, 1983. — 100 000 экз.; 1987 г. — 100 000 экз.; М., Московский рабочий, 1994. — 10 000 экз.
 «Ледяной час». Повесть. (М., 1994);
 «Таран». Роман. М., «Слог», 1995. — 11 000 экз.
 «Юго-Запад, 42. Фронтовая трагедия» (М., 2006).
 «Осталось двое…». Рассказы; воспоминания; воинская повесть. М., Прогресс-Плеяда, 2007. — 2 000 экз.
 «Фронтовая трагедия.1942». — М., Интерэксперт, 2008.

Награды и признание 
 орден Дружбы народов (10.05.1994) — за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю активную общественную деятельность
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Красной Звезды (23.03.1945)
 медали
 Премия журнала «Знамя» (1982)

Примечания

Ссылки 
 Артём Анфиногенов в передаче «Цена Победы» на радио «Эхо Москвы». Тема — «Сталин глазами Гитлера»
 Артём Анфиногенов: «Роман „Юго-Запад, 42. Фронтовая трагедия“ я писал семь лет»

Персоналии:Переделкино
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Русские писатели по алфавиту
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Члены КПСС
Подписавшие «Письмо сорока двух»
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище